«Тульська» — станція метро в Москві.
 «Тульська» (до 2019 року — « ЗІЛ ») — зупинний пункт/пасажирська платформа Павелецького напрямку Московської залізниці у Москві.
 Станиця Тульська — колишнє (1867—1962/1963) назва селища Тульський в Адигеї.